Васи́лий Молча́нов:
 Молчанов, Василий Иванович (1868—1959) — русский, советский педиатр, академик АМН СССР.
 Молчанов, Василий Михайлович (1909—1989) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.